In 2020 werd de 21ste editie van de Copa Paulista de Futebol gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale competities, of B-teams van grote clubs. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 4 november tot 23 december. Portuguesa werd de winnaar.

De winnaar kreeg het recht te kiezen om in 2021 deel te nemen aan de Copa do Brasil of de Série D, de vicekampioen nam dan aan de andere competitie deel.

Format
Het format werd gewijzigd dit seizoen. De competitie werd ook verkort omdat er al minder plaats was op de kalender vanwege de coronacrisis in Brazilië. De twintig clubs werden over vijf groepen van vier verdeeld. De top drie van elke groep en de beste vierde plaatsten zich voor de tweede fase, die over twee wedstrijden met rechtsteekse uitschakeling gespeeld werd.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Paulista Copa